Philipp Kohlschreiber era o atual campeão, mas perdeu na final para Tommy Haas, 3–6, 6–7(3–7).

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Janko Tipsarević (Quartas de final)
 Marin Čilić (Segunda rodada)
 Tommy Haas (Campeão)
 Philipp Kohlschreiber (Final)

<li>  Alexandr Dolgopolov (Quartas de final)
<li>  Florian Mayer (Quartas de final)
<li>  Mikhail Youzhny (Primeira rodada)
<li>  Jürgen Melzer (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= F Mayer
| RD1-score01-1=7<sup>7
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Ł Kubot
| RD1-score02-1=6<sup>2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Matosevic
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= K Krawietz
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= E Gulbis
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= J Nieminen
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= A Dolgopolov
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=LL
| RD1-team10= S Stakhovsky
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P-H Mathieu
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= D Tursunov
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= N Davydenko
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Dodig
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= F Mayer| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Matosevic
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= E Gulbis
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= T Haas
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6<sup>3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= A Dolgopolov
| RD2-score05-1=7<sup>7
| RD2-score05-2=7<sup>7
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= D Tursunov
| RD2-score06-1=6<sup>2
| RD2-score06-2=6<sup>3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= I Dodig
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Čilić
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= F Mayer
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= T Haas
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= A Dolgopolov
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= I Dodig
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= T Haas
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= I Dodig
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Santiago Giraldo (Segunda rodada)
  Łukasz Kubot (Qualificado)
  Sergiy Stakhovsky (Qualificador, Lucky Loser)
  Matthias Bachinger (Qualificado)

<ol start="5">
<li> Jan-Lennard Struff (Qualificador)
<li> Illya Marchenko (Primeira rodada)
<li> John Millman (Qualificado)
<li> Simon Greul (Primeira rodada)
</ol>

Qualificados

  Evgeny Korolev
  Łukasz Kubot

<li>  John Millman
<li>  Matthias Bachinger

Lucky losers

  Sergiy Stakhovsky

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S